Widmark är ett svenskt efternamn, som också kan stavas Vidmark. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Widmark 979
 Vidmark 415
Tillsammans blir detta 1 394 personer. Svenskspråkiga Wikipedia innehåller februari 2015 inga biografier över personer med stavningen Vidmark.

Personer med efternamnet Widmark

 Anders Widmark (född 1963), jazzmusiker
 Bertil Widmark (1924–2007), målare och grafiker
 Björn Widmark (född 1947), militär
 Bryn Widmark (1936–2013), hovpredikant och prost
 Einar Widmark (1872–1951), militär
 Elof Widmark (1828–1882), filosof och ämbetsman
 Erik Widmark (1889–1945), medicinsk kemist, professor, sonson till Per Henrik W.
 Fredrik Olof Widmark (1799–1839), läkare, bror till Per Henrik W.
 Gun Widmark (1920–2013), professor i svenska
 Gustaf Widmark (1855–1924), militär
 Gustav Wilhelmsson Widmark (1885–1967), arkitekt
 Göran Widmark (1910–1982), präst och psalmförfattare
 Gösta Widmark (1892–1969), militär
 Hans Widmark (1906–2000), väg- och vattenbyggnadsingenjör, medgrundare till teknikkonsultföretaget Jacobson & Widmark AB, senare J&W
 Harald Widmark (1864–1910), jurist
 Henrik Widmark (1929–2013), metallurg
 Henrik Adolf Widmark (1833–1889), svensk politiker och ämbetsman, landshövding i Norrbottens och Värmlands län, son till Per Henrik W.
 Henrika Widmark (1848–1920), författare, pseudonym H. Mark
 Jim Widmark (1937–2018), lantmätare och generaldirektör
 Johan Widmark (1850–1909), ögonläkare och professor, son till Per Henrik W.
 Johan Henrik Widmark (1859–1917), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Kalle Widmark, (1911–1995), kanotist
 Lawrence E. Widmark (1884–1945), svensk-amerikansk ingenjör
 Lorentz Widmark (1846–1881), läkare
 Maria Widmark (1852–1927), sångerska
 Martin Widmark (född 1961),  barn- och ungdomsboksförfattare
 Nora Widmark (1887–1992), norsk-svensk målare och skulptör
 Olof Widmark (1831–1901), lantmätare och politiker, son till Per Henrik W.
 Olof Widmark (militär) (1869–1946)
 Per Widmark (1926–2014), militär
 Per Fredrik Widmark (1837–1895), skriftställare och lexikograf, son till Per Henrik W.
 Per Henrik Widmark (1800–1861), ämbetsman och landshövding i Norrbottens län, far till Olof W., Henrik W., Per Fredrik W. och Johan W.; farfar till Erik W.
 Richard Widmark (1914–2008), amerikansk skådespelare
 Sten Widmark (1882–1940), ingenjör 
 Ulrika Widmark (1903–1987), barnboksförfattare och översättare
 Urban Widmark (född 1970), kommunalråd i Hässleholm
 Wilhelm Widmark (1839–1904), ingenjör

Släktrelationer
Inte skrivet än

Källor

Svenska efternamn